Тхени:

 Тхени — город в индийском штате Тамилнад.
 Тхени — округ в индийском штате Тамилнад.